Клод Франсуа Ферей, барон де Розенгат (1771, Ове-э-ла-Шаплот, Франш-Конте, Франция — 24 июля 1812, Ольмедо-де-Камасес, Испания) — французский военачальник, дивизионный генерал (1810).

Сын офицера. В 1788 году поступил на службу в егерский полк. В 1791–92 годах служил в гвардии короля, реорганизованной в результате революции (так называемая «Конституционная гвардия»). После её расформирования — армейский лейтенант. Был ранен при осаде Майнца, сражался против мятежников в Вандее. Командир батальона. В 1797 году сражался при переправе через Рейн в Нойвиде, и взял в плен батальон хорватской лёгкой пехоты в Висбадене.

В 1800 году сражался в Монтебелло и при Маренго. В 1803 году произведён в бригадные генералы. В 1805–1807 годах — командир бригады в главной армии (под Аустерлицем, Йеной, Прейсиш-Эйлау, Ломиттенем, Гейльсбергом, где был ранен).

С 1808 года сражался в Испании, участвовал во многих сражениях, и стычках с партизанами. За отличия пожалован титулом барона де Розенгат (1809) и чином дивизионного генерала (1810). В 1812 году, в ходе битвы при Саламанке, резервная дивизия Ферея, после разгрома французской армии, прикрывала её отступление под натиском крупных английских сил. Генерал Ферей выполнил свою задачу, но был смертельно ранен и умер при отступлении спустя два дня.

Имя генерала Ферея написано на западной стороне Триумфальной Арки в Париже.

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона

 Офицер ордена Почётного легиона

 Командан ордена Почётного легиона

Источник 
 Шиканов В. Н. Генералы Наполеона. Биографический словарь. — , 2004. — С. 197.

Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Персоналии:Нойвид